Ludvík I. Orleánský, vévoda z Longueville (1480 – 1. srpna 1516, Beaugency), byl francouzský aristokrat a generál, francouzský vrchní komoří a guvenér Provence.

Ludvík byl druhým synem Františka I., vévody z Longueville, a Anežky Savojské. V roce 1512 se po svém bratrovi Františku II. stal vévodou z Longueville, hrabětem z Montgommery, hrabětem z Tancarville, knížetem z Châlet-Aillon, markýzem z Rothelinu a vikomtem z Abberville.

Dne 16. srpna 1513 byl Ludvík zajat Angličany v bitvě ostruh. Byl poslán ke Kateřině Aragonské, která ho nejprve ubytovala v londýnském Toweru, zatímco se vypořádala se skotskou invazí a bitvou u Floddenu. S Longuevillem se v Anglii zacházelo velmi dobře, protože se znal s Jane Popincourtovou. Zastupoval Ludvíka XII. Francouzského při svatebním obřadu s Marií Tudorovnou v Greenwichském paláci 13. srpna 1514.

Ludvík se v roce 1504 oženil s Johanou Hachberksko-Sausenberkskou (–1543), dcerou Filipa Hochberského.

Měli čtyři děti:

 Claude (1508 – 9. listopadu 1524), vévoda z Longueville a francouzský pair.
 Ludvík II. (1510 – 9. června 1537), oženil se s Marií Lotrinskou (Marie z Guise), na trůn nastoupil po svém bratrovi.
 František (1513–1548), markýz z Rothelinu, oženil se s Jacqueline de Rohan a měl s ní potomky:
 Léonor Orelánský, vévoda z Longueville
 Františka Orleánská
 Šarlota (1512–1549), mademoiselle de Longueville před svatbou s Filipem, vévodou z Nemours.

Odkazy

Reference 

Muži
Narození v roce 1480
Úmrtí 1. srpna
Úmrtí v roce 1516
Francouzští konetáblové
Francouzští vrchní komoří